Krásné est un toponyme qui peut désigner :

Krásné, une commune du district de Chrudim, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Krásné, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Krásné Údolí, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie